Джон Ри (, род. 5 декабря 1951 года) — шотландский бывший профессиональный игрок в снукер. 

Лучшее достижение Ри — победа на турнире Scottish Professional Championship—1989. В финале он выиграл у Мёрдо Маклауда. В том же году и на том же турнире Ри стал первым шотландским игроком, сделавшим максимальный брейк на профессиональном соревновании.

В апреле 2009 года, в своём собственном клубе «Lucky Break» в Клайдбанке Джон Ри провёл выставочный матч с Джимми Уайтом.

Ссылки 
 Джон Ри на clydebankpost 

Снукеристы Шотландии